Yungay – miasto w Chile
 Yungay – miasto w Peru